Eugenie Bouchard e Taylor Townsend erano le detentrici del titolo, ma la Bouchard ha superato i limiti di età per partecipare nella categoria junior.

In finale Barbora Krejčíková e Kateřina Siniaková hanno sconfitto Anhelina Kalinina e Iryna Šymanovič per 6-3, 6-1.

Teste di serie

  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (campionesse)
  Belinda Bencic /  Petra Uberalová (semifinale)
  Elise Mertens /  İpek Soylu (quarti di finale)
  Doménica González /  Carol Zhao (quarti di finale)

  Ioana Ducu /  Nina Stojanović (semifinali)
  Louisa Chirico /  Alejandra Cisneros (primo turno)
  Katy Dunne /  Anastasiya Komardina (primo turno)
  Anhelina Kalinina /  Iryna Šymanovič (finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2013